Мабаро́-Меринья́, Мабаро-Мерінья () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 45 км на схід від Ліможа, 24 км на південний захід від Гере.

Історія 

1 січня 2019 року Мабаро-Меринья і Сен-Дізьє-Лейренн було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Дізьє-Мабаро.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 155 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 347,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мабаро-Меринья на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мабаро-Меринья на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Крез